Gordon (天牢星ミノタウロスのゴードン, Tenrōsei Minotaurosu no Gōdon) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Minotaure de l'étoile Céleste de la Prison, Gordon apparait durant le « Mekai-Hen » du chapitre Hadès.

Un prologue aux combats à venir 
Attention ! Cette partie ne concerne que le Manga. Elle diffère de la version animée

Alors que le château d'Hadès commençait à s'effondrer, Pandore et Rhadamanthe ordonnèrent aux Spectres encore présents sur place de regagner le Monde des Morts. Rhadamanthe et les Spectres se mirent en marche mais furent stoppés par les chevaliers de Bronze d'Athéna. Les chevaliers défièrent le Juge des Enfers et celui-ci s'appréta à les anéantir lorsque quatre Spectres apparurent soudain : Valentine de la Harpie, Gordon du Minotaure, Queen de l'Alraune et Sylphide du Basilic. N'égalant évidemment pas la puissance des trois Juges des Enfers, ces quatre Spectres étaient néanmoins réputés exceptionnellement puissants au sein de l'armée d'Hadès.

Valentine de la Harpie affronta Seiya de Pégase, tandis que les trois autres Spectres s'occupèrent des autres chevaliers de Bronze. Le Spectre du Basilic et ses compagnons prouvèrent rapidement leurs supériorité en battant leurs adversaires. Satisfaits, ils quittèrent les lieux, laissant derrière eux les Chevaliers vaincus.

Celui qui brisa l'épée sacrée 
Après avoir reçu la nouvelle que le Mur des Lamentations avait été détruit par les chevaliers d'Athéna, Sylphide du Basilic et ses compagnons se rendirent rapidement sur place pour constater eux-mêmes les faits. Lorsqu'ils approchèrent du lieu, leurs présence alerta Shiryu, le chevalier de Bronze du Dragon. Ce dernier décida de rester en arrière afin de combattre les Spectres et couvrir l'avance de ses amis vers Elysion.

Sylphide, Gordon et Queen arrivèrent sur les lieux et constatèrent que les faits étaient avérés : le Mur était détruit. Ne prêtant pas attention à Shiryu, les trois Spectres voulurent poursuivre leur route directement vers Elysion, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Dragon faisait barrière à leur chemin. Sans autre solution, Sylphide, Gordon et Queen firent en sorte de vaincre Shiryu rapidement. 

Alors que Queen échoua en utilisant son attaque, Gordon fut le suivant à attaquer le Chevalier du Dragon à l'aide de sa technique « Grand Axe Crusher ». Le chevalier se protégea alors de l'attaque de Gordon à l'aide d'« Excalibur ». Hélas pour le Dragon, la puissance du Minotaure fut telle, qu'elle brisa le bras de Shiryu dans lequel résidait l'épée sacrée.

Satisfait, et prêt à attaquer de nouveau, Gordon n'eut pas le temps de faire un geste qu'il reçut de plein fouet le « Rozan Sho Ryu Ha » de Shiryu qui envoya valser en l'air le Spectre du Minotaure. Patientant calmement, Sylphide attaqua à son tour et projeta Shiryu contre le Mur des Lamentations ; le chevalier d'Athéna riposta une fois encore, envoyant le Basilic rejoindre ses compagnons déjà mis à mal. Fulminant de rage, Sylphide proposa à ses deux camarades une attaque à l'unisson afin d'en finir une fois pour toutes avec le chevalier du Dragon.

Shiryu, concentrant son cosmos au plus haut point, fit appel à la technique de son vieux maitre de la Balance : Le « Rozan Hyaku Ryu Ha ». Bien que très puissant, les trois Spectres ne purent résister à la puissance destructive de l'ultime attaque du Dragon. Queen et Gordon furent tués sur le coup, tandis que Sylphide, bien que vivant, fut gravement blessé.

Surplis 
La surplis de Gordon représente le Minotaure, créature mythologique mi-homme, mi-taureau qui fut enfermé dans le labyrinthe de Dédale.

Technique 
Grand Axe Crusher

Spectres d'Hadès

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
pt:Lista_de_personagens_de_Saint_Seiya#Gordon_de_Minotauro